Ralph Perry kan syfta på:

Ralph Barton Perry, amerikansk filosof
Ralph Perry (pokerspelare), rysk pokerspelare